De OFC Champions League 2007 was de eerste editie van de OFC Champions League, het voetbalclubtoernooi van Oceanië. Het toernooi werd gehouden tussen 21 januari en 28 april 2007.

De zes deelnemende clubs kwamen uit Fiji, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, Salomonseilanden en Tahiti. Aanvankelijk zou ook Port Vila Sharks uit Vanuatu deelnemen aan de OFC Champions League, maar deze club trok zich terug. Het Nieuw-Zeelandse Waitakere United verving Port Vila Sharks, waardoor Nieuw-Zeeland met twee clubs vertegenwoordigd is. Auckland City FC, de laatste winnaar van het OFC Club Championship (de voorganger van OFC Champions League), was automatisch geplaatst.

De zes clubs speelden in twee groepen van drie clubs de groepsfase. De nummers een van beide groepen plaatsten zich voor de finale.

Waitakere United won het toernooi en vertegenwoordigde hierdoor de OFC op het wereldkampioenschap voetbal voor clubs 2007 dat in december 2007 in Japan werd gehouden.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale 
De wedstrijden in de finale werden op 21 en 28 april gespeeld.

 * speelde eerst thuis.

OFC kampioenschappen clubteams